NIAC peut faire référence à :
NASA Institute for Advanced Concepts, programme financé par la NASA
National Iranian American Council, Conseil national irano-américain